Torrevecchia puede referirse a: 
 Torrevecchia Pia, localidad italiana de la provincia de Pavía, región de Lombardía
 Torrevecchia Teatina, localidad italiana de la provincia de Chieti, región de los Abruzos